

Carriera

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Dinamo Tbilisi: 2007-2008

Dinamo Tbilisi: 2008-2009

Dinamo Tbilisi: 2008

Vitesse: 2016-2017

Slovan Bratislava: 2021-2022

Voci correlate 
 Calciatori con almeno 100 presenze in nazionale

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale georgiana